Jesse Williams (acteur), een Amerikaans acteur
 Jesse Williams (atleet), een Amerikaans atleet